Jacques Feyder (1885-1948), réalisateur et scénariste français
 Paul Feyder (1922-1999), assistant réalisateur et réalisateur français, fils du précédent
 Vera Feyder (née en 1939), écrivaine belge